Polski Klub Ekologiczny
 Parlamentarny Klub Ekologiczny
 Południowy Koncern Energetyczny 
 Kryptografia klucza publicznego z ang. public-key encryption